Sulzfeld (Baden), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Sulzfeld (im Grabfeld), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Sulzfeld am Main, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren

Zie ook
Sülzfeld, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen